Газетчик (от слова газета):
 Разносчик газет;
 Сотрудник газеты, журналист (разговорное);
 Издатель газеты.

Фильмы:
 «Газетчик» — канадский фильм 1994 года.
 «Газетчик» — американский фильм 2012 года.
 «Два газетчика» — короткометражный российский фильм 2012 года.
 «Газетчицы» — американский сериал 2022 года.

Периодические издания:
 «Газетчик» — газета, издававшаяся в Новосибирске в 1927—1928 годах.
 Paper Girls () — серия комиксов 2015—2019 годов компании Image Comics.

Другое:
 Газетчик-Е (34Я6-Е) — советский и российский комплекс, предназначенный для защиты излучающих РЛС от поражения противорадиолокационными ракетами.

Примечания